Lobendau bezeichnet

 die Gemeinde Lobendava im Okres Děčín, Tschechien
 die Ortschaft Lubiatów, Gemeinde Złotoryja, Powiat Złotoryjski, Polen